Paul Hawkins peut désigner :
 Paul Hawkins, acteur ;
 , musicien ;
 Paul Hawkins (1912-2002), homme politique britannique ;
 Paul Hawkins (1937-1969), pilote de Formule 1 ;
  (1987-), humoriste britannique.